Samorè est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Antonio Samorè (1905-1983), cardinal italien.

Toponyme 

 , lieu-dit de la ville italienne de Forlì dans la province de Forlì-Cesena et la région Émilie-Romagne ;
 Passage Cardinal Antonio Samorè (en espagnol : Paso Cardenal Antonio Samoré), col de montagne qui traverse la Cordillère des Andes à la frontière entre le Chili et l'Argentin. Il doit son nom au cardinal italien Antonio Samorè.

Références 

Patronyme italien
Toponymie italienne